Überleitungsgesetz steht für:
 allgemein ein Gesetz, das eine Überleitungsvorschrift enthält
 die sechs zwischen 1950 und 1990 erlassenen deutschen Überleitungsgesetze zur besonderen Stellung West-Berlins, siehe Berlin-Klausel
 das im Zuge der Bildung des Landes Baden-Württemberg erlassene Gesetz über die vorläufige Ausübung der Staatsgewalt im südwestdeutschen Bundesland (Überleitungsgesetz von 1952)
 das im Dezember 1945 erlassene österreichische Verfassungs-Überleitungsgesetz